

Ховківка — річка у Черкаській області, права притока річки Шполка
 Ховківка — селище, Шполянський район, Черкаська область